El Torneig de Båstad 2014 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. En categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2014 i es disputà entre el 13 i el 20 de juliol de 2014 dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2014 i es jugà entre el 5 i el 13 de juliol de 2014 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 67a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

L'uruguaià Pablo Cuevas va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, el primer uruguaià des de Marcelo Filippini l'any 1997.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014